Henry George – ekonomista
 Henry George – kolarz